Andy McCluskey – cantante, bassista, compositore e musicista britannico
 Edward McCluskey – informatico statunitense
 George McCluskey – ex calciatore scozzese
 Joe McCluskey – siepista statunitense
 Karen McCluskey – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives
 Ryan McCluskey – attore statunitense